Ribeira Brava bezeichnet:

 Ribeira Brava (Madeira) – Stadt und Kreis auf Madeira, Portugal
 Ribeira Brava (Kap Verde) – Kreis in Kap Verde